Маэстре () — испанская фамилия.

Известные носители 
 Пеньяранда Маэстре, Адальберто (род. 1997) — венесуэльский футболист.
 Маэстре, Габриэль (род. 1986) — венесуэльский боксёр.
 Спинола-и-Маэстре, Марсело (1835—1906) — испанский кардинал.